Jaun steht für:
 Jaun, eine Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz
 Jaun (Gemeinde Sankt Peter), Ortsteil von Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Den Familiennamen Jaun tragen:
 Sam Jaun (1935–2018), Schweizer Krimiautor
 Rudolf Jaun (* 1948), Schweizer Militärhistoriker

Siehe auch:
 Jauntal